Пајн Левел има више значења:
 Пајн Левел (Флорида)
 Пајн Левел (Алабама)
 Пајн Левел (Северна Каролина)